Гайнц Кубш (нім. Heinz Kubsch, нар. 20 липня 1930, Ессен — пом. 24 жовтня 1993) — західнонімецький футболіст.
 Херманн Вернер Кубш (1911-1983), німецький письменник і режисер.